Une idylle désigne à l'origine un poème antique de type pastoral. Parmi les recueils les plus connus :
 Idylles de Théocrite ;
 Idylles d'Ausone.
 L'Idylle de Siegfried () est une composition de Richard Wagner (1870).
 Deux Idylles, un recueil de mélodies d'Albert Roussel.
 Idylle, une composition de Mel Bonis.
 Idylle est une nouvelle de Guy de Maupassant (1884).
 Idylles est le  de la série de bande dessinée Lou !, écrite et dessinée par Julien Neel (2007).

Voir aussi